Patton kan som auktorsförkortning betyda:

 William Hampton Patton
 W.S. Patton

Robotskapade auktorsförkortningar